XX Чемпионат Америки по международным шашкам среди мужчин проходил с 2 по 9 июня 2018 года в Виллемстаде, Кюрасао. В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена из 15 стран. Одновременно проводился первый чемпионат Америки среди женщин. Чемпионом стал суринамец Гуно Бурлесон, завоевавший титул в третий раз.

Результаты 

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB
 Результаты на сайте ФМЖД

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2018 год в шашках
Спорт в Кюрасао